Починок — населений пункт сільського типу в Росії
 Починок — пряжа, намотана на веретено, або кількість цієї пряжі, знятої з веретена.
 Починок — діалектне слово, що означає «початок».

Починок — місто, Починківський район, Смоленська область
 Починок — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Починок — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Починок — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Починок — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Починок — присілок, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Починок — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Починок — присілок, Новоуральський міський округ, Свердловська область
 Починок — присілок, Юринський район, Марій Ел

 Починок Віктор Якович — український хімік, доктор хімічних наук, професор
 Починок Ігор Мирославович — тренер з біатлону
 Починок Ігор Петрович — український видавець, журналіст, засновник та редактор газети «Експрес»
 Починок Макар Іванович — український радянський партійний діяч, депутат ВР УРСР ІХ і Х скликань
 Починок Олександр Ігорович — спортсмен (біатлон), бронзовий призер ЧЄ, «кіборг» у Донецьку під час АТО
 Починок Олександр Петрович — російський політик, економіст
 Починок Юлія Мирославівна — українська поетеса, літературознавець

Примітки

Див. також 
 Сільхозпочинок

Українські прізвища